Тоналако има више значења:

 Тоналако (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тоналако (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику